Willimantic ist der Name mehrerer Ortschaften in den USA:

Willimantic (Connecticut)
Willimantic (Maine)